Вів'є () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Вів'є () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Вів'є () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Вів'є () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Вів'є () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон